X10 kan avse:
 X10 (industristandard) – protokoll för kommunikation över elledningar samt nyare trådlös variant i samband med hemautomation
 X10 (motorvagn) – en generation svenskutvecklade, elektriska motorvagnar för lokal- och regionaltågstrafik
 Sony Ericsson XPERIA X10 – en mobiltelefon